Trachyphyllum är ett släkte av bladmossor. Trachyphyllum ingår i familjen Entodontaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Trachyphyllum